Buići (Župa dubrovačka)
 Buići (Poreč)